Miami Masters — профессиональный теннисный турнир, проводимый в марте в Майами-Гарденс, Флорида, США на хардовых кортах стадиона Хард Рок-стэдиум. До 2019 года турнир проводился в Ки-Бискейне, (Майами, США местного центра — Tennis Center at Crandon Park). С 2009 года мужской турнир относится к серии Мастерс с призовым фондом около 9,5 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 96 участников в одиночном разряде и 32 пары; а женский — к серии WTA 1000 Mandatory с призовым фондом около 8,4 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 96 участниц в одиночном разряде и 32 пары.

Общая информация 
Турнир создан бывшим теннисистом Бутчем Бухгольцем. Чтобы заручиться согласием теннисных функционеров на проведение двухнедельного турнира, не являющегося при этом турниром Большого шлема, а затем обеспечить его достаточной спонсорской поддержкой, Бухгольцу потребовались три года; последние спонсорские контракты были подписаны 29 февраля 1984 года, что сделало возможным проведение первого турнира в 1985 году.

Турнир во Флориде, с его основной сеткой, рассчитанной на 128 игроков, стал крупнейшим соревнованием протура на старте календарного года (Открытый чемпионат Австралии в тот период проходил в декабре). Сходство с турнирами Большого шлема усиливал тот факт, что мужские матчи проводились до победы в трёх сетах, а не в двух, как на большинстве других соревнований (позже пятисетовый формат был сохранён только для финалов, а обе сетки — и мужская, и женская — урезаны до 96 игроков за счёт пропуска первого круга сеяными участниками). Всё это вызвало у главы Международной федерации тенниса Филиппа Шатрие мнение, что турнир Бухгольца может заменить собой Открытый чемпионат Австралии в качестве четвёртого турнира Большого шлема, хотя сам Бухгольц неоднократно подчёркивал, что это не входит в его планы. Усилиями журналистов чемпионат получил неофициальный статус «Зимнего Уимблдона»; организаторы с первого розыгрыша смогли привлечь к себе внимание главных мужских и женских профессиональных ассоциаций, подписав с обеими организациями 15-летние соглашения.

С началом эпохи градаций соревнований профессиональных туров на рубеже 1980-х и 1990-х годов соревнования в Майами одними из первых получили высшую категорию.

Первый турнир в рамках этого приза прошёл на кортах теннисного комплекса в Делрей-Бич, через год соревнование переехало в Бока-Ратон; однако в обоих этих городах, представляющих собой курорты с высокой репутацией, жители и отдыхающие жаловались на двухнедельную суматоху и шум. С 1987 года турнир перебрался в Ки-Бискейн, где для него был построен Теннисный центр вдали от жилых районов, на месте бывшей городской свалки. Турнир традиционно играется в марте на кортах с хардовым покрытием.

В 2010 году турнир поставил рекорд теннисных соревнований вне соревнований Большого шлема — за 12 дней турнира его матчи посмотрели в общей сложности 300 000 человек; в дальнейшем этот результат ещё улучшался.

Победители и финалисты
Рекордсменами мужского одиночного турнира по числу побед являются американец Андре Агасси (на его счету шесть титулов в период с 1990 по 2003 годы) и серб Новак Джокович, который также шесть раз побеждал в период с 2007 по 2016 годы. В женском одиночном турнире восемь раз побеждала американка Серена Уильямс, пять титулов на счету немки Штеффи Граф. Шесть раз выигрывали мужской парный турнир американцы Боб и Майк Брайаны. По четыре раза подобное удалось австралийской паре Тодд Вудбридж / Марк Вудфорд, а также белорусу Максиму Мирному. Женский парный турнир семь раз покорялся чешке Яне Новотной и пять раз испанке Аранче Санчес-Викарио. Дважды в истории турнира не был сыгран решающий матч в каком-нибудь из разрядов — в 1986 году это произошло в мужском парном турнире, а в 1989 — в мужском одиночном.

Финалы турнира

Одиночный разряд

Парный разряд

См. также 
 Премьер турниры WTA
 Мировой Тур ATP Мастерс 1000

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Профиль турнира на сайте WTA